Stormyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Bohuslän 
Stormyrtjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,

Dalarna 
Stormyrtjärnarna, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Stormyrtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Stormyrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (6,08 ha)

Hälsingland 
Stormyrtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,66 ha)
Stormyrtjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Stormyrtjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (4,92 ha)
Norra Stormyrtjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Stormyrtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Södra Stormyrtjärnen, sjö i Ljusdals kommun,  (7,89 ha)
Stormyrtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8,97 ha)
Stormyrtjärnen (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (5,69 ha)
Stormyrtjärnarna, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun, 
Stormyrtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Stormyrtjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Stormyrtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Jämtland 
Stormyrtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (7,51 ha)
Stormyrtjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Ytter-Stormyrtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Stormyrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Stormyrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, vid Näsbodarna), sjö i Ragunda kommun
Stormyrtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (16,5 ha)
Stormyrtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709071-146940), sjö i Strömsunds kommun, 
Stormyrtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709091-149774), sjö i Strömsunds kommun,  (5,5 ha)
Stormyrtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710832-146570), sjö i Strömsunds kommun, 
Stormyrtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Stormyrtjärnen (Häggenås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (8,35 ha)
Stormyrtjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Stormyrtjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Stormyrtjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Stormyrtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Stormyrtjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Stormyrtjärnen (Torps socken, Medelpad, 690498-152303), sjö i Ånge kommun,  (12,2 ha)
Stormyrtjärnen (Torps socken, Medelpad, 694514-152525), sjö i Ånge kommun,  (3 ha)

Ångermanland 
Stormyrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Stormyrtjärnen (Torsåkers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Stormyrtjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,16 ha)
Stormyrtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (16,6 ha)
Stormyrtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (7,32 ha)
Stormyrtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Stormyrtjärnarna, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stormyrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 705480-164233), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stormyrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 708247-162399), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Stormyrtjärnarna (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Stormyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 719167-168365), sjö i Norsjö kommun, 
Stormyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721108-167588), sjö i Norsjö kommun, 
Stormyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722188-166575), sjö i Norsjö kommun, 
Ny-Stormyrtjärnen, sjö i Robertsfors kommun, 
Hem-Stormyrtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Stormyrtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716218-170091), sjö i Skellefteå kommun,  (14,4 ha)
Stormyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716575-170792), sjö i Skellefteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716746-169971), sjö i Skellefteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717842-171099), sjö i Skellefteå kommun,  (7,52 ha)
Stormyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717869-168975), sjö i Skellefteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718005-167327), sjö i Skellefteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Stormyrtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 716993-168733), sjö i Vindelns kommun, 
Stormyrtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 717005-168742), sjö i Vindelns kommun, 
Stormyrtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 717016-168774), sjö i Vindelns kommun, 
Stormyrtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 717046-168331), sjö i Vindelns kommun, 
Stormyrtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 717075-168320), sjö i Vindelns kommun, 
Stormyrtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 717096-168298), sjö i Vindelns kommun, 
Stormyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712205-168274), sjö i Vindelns kommun, 
Stormyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714800-170755), sjö i Vindelns kommun,  (6,04 ha)
Stormyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714889-168230), sjö i Vindelns kommun,  (2,36 ha)
Stormyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714935-166242), sjö i Vindelns kommun, 
Stormyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715072-167144), sjö i Vindelns kommun,  (20 ha)
Stormyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715976-166065), sjö i Vindelns kommun, 
Yttre Stormyrtjärnen, sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Stormyrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 732908-171402), sjö i Bodens kommun,  (7,35 ha)
Stormyrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733300-170844), sjö i Bodens kommun, 
Stormyrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734473-177046), sjö i Bodens kommun,  (11,2 ha)
Stormyrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736050-177488), sjö i Bodens kommun,  (4,4 ha)
Stormyrtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Stormyrtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (3,92 ha)
Stormyrtjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Stormyrtjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (5,83 ha)
Västra Stormyrtjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Stormyrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,

Lappland 
Stormyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 723764-167530), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Stormyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725712-164517), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Stormyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726270-164630), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14 ha)
Stormyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728501-166344), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,34 ha)
Stormyrtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 718856-165096), sjö i Lycksele kommun,  (3,64 ha)
Stormyrtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 718894-165064), sjö i Lycksele kommun,  (5,43 ha)
Stormyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715256-164487), sjö i Lycksele kommun,  (7,14 ha)
Stormyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715650-165009), sjö i Lycksele kommun,  (7,07 ha)
Stormyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715725-162009), sjö i Lycksele kommun,  (4,47 ha)
Stormyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719073-159292), sjö i Lycksele kommun, 
Stormyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719212-166409), sjö i Lycksele kommun,  (10 ha)
Stormyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720180-163568), sjö i Lycksele kommun,  (7,6 ha)
Stormyrtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Stormyrtjärnen (Tärna socken, Lappland, 727738-147998), sjö i Storumans kommun, 
Stormyrtjärnen (Tärna socken, Lappland, 728811-147301), sjö i Storumans kommun, 
Stormyrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715427-157009), sjö i Vilhelmina kommun, 
Stormyrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 719708-150110), sjö i Vilhelmina kommun, 
Stormyrtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (6,55 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn